Dagen har flere betydninger:

 Dagen (2002) – dansk dagblad i 2002
 Dagen (1803-1843) – dansk avis i perioden 1803–1843
 Dagen (svensk avis) – svensk avis, udkommet siden 1945